Сан Хуан де Абахо има више значења:

 Сан Хуан де Абахо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан де Абахо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Абахо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де Абахо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хуан де Абахо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику